«Никогда не отчаивайся» () — кинофильм режиссёра Эллиотта Наджента, вышедший на экраны в 1939 году. Экранизация одноимённой пьесы (1912) Уильяма Поста и Уильяма Кольера старшего, по которой в 1924 году уже был поставлен немой фильм.

Сюжет 
Мультимиллионер-ипохондрик Джон Кидли отдыхает в Швейцарских Альпах. Один из медицинских анализов показывает, что у него чрезвычайно повышена кислотность. Не зная, что ему по ошибке был прислан анализ чьей-то собаки, мистер Кидли готовится к скорой смерти: светило медицины доктор Шмидт предрекает, что уже через месяц пациент полностью растворится в собственной кислоте. Этой ситуацией пытается воспользоваться настойчивая миссис Марко, буквально заставляющая Кидли взять её в жёны. На тот же день в мэрии назначена и другая церемония бракосочетания — между обнищавшим князем Смирновым и наследницей нефтяного бизнеса Микки Хокинс. Узнав об их общей беде, Кидли предлагает Микки объединиться и жениться друг на друге, оставив планируемых «половинок» с носом...

В ролях 
 Марта Рей — Микки Хокинс
 Боб Хоуп — Джон Кидли
 Энди Дивайн — Генри Манч
 Алан Маубрэй — князь Смирнов
 Гейл Сондергард — Джуно Марко
 Зиг Руман — Папа Инглеборг
 Эрнест Коссарт — Джиперс
 Пол Харви — Джаспер Хокинс, отец Микки
 Фрэнсис Армс — Мама Инглеборг
 Айвен Симпсон — Кретцки
 Монти Вулли — доктор Шмидт
 Фой ван Долсен — телохранитель Кретцки
 Кристиан Руб — мэр

Ссылки 

Романтические кинокомедии США
Экранизации пьес США
Фильмы Paramount Pictures